Hieronder volgt een lijst van de stations van de metro van Minsk met lijnkleur, openingsdatum en overstapmogelijkheden. Het metronet van de Wit-Russische hoofdstad telt 28 stations.

Bouwwerk in Minsk
Minsk